Переможець кубка світу з біатлону 2018–19 у загальному заліку серед чоловіків визначався за результатами 26 гонок упродовж 9 етапів кубка світу та чемпіонату світу. Його було нагороджено   «Великим кришталевии глобусом».

Лауреати попереднього сезону

Гонки

Нарахування очок 

Система нарахування очок в мас-стартах

Підсумкова таблиця

Таблиця результатів Кубку Націй 

* станом на 22 березня 2019 року

Примітки 

Кубок світу з біатлону 2018-19
2018 у біатлоні
2019 у біатлоні